Vinter-OL 1964, officielt De IX Olympiske Vinterlege, blev afholdt i 1964 i Innsbruck, Østrig.

Medaljer 
Værtsnation med fed.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! colspan=5 | Medaljefordelingen ved vinter-OL 1964
! bgcolor="#ffffff" |  
|- 
! width="30px"|Nr. 
! width="135px"|Land
! style="background:gold; width:50px;"|Guld
! style="background:silver; width:50px;"|Sølv
! style="background:#cc9966; width:50px;"|Bronze
! width="50px"|Total
|-----
| 1 || align="left"| || 11 || 8 || 6 || 25
|-----
| 2 || align="left"| || 4 || 5 || 3 || 12
|-----
| 3 || align="left"| || 3 || 6 || 6 || 15
|-----
| 4 || align="left"| || 3 || 4 || 3 || 10
|-----
| 5 || align="left"| || 3 || 4 || 0 || 7
|-----
| 6 || align="left"| Forenet tysk hold || 3 || 3 || 3 || 9
|-----
| 7 || align="left"| || 3 || 3 || 1 || 7
|-----
| 8 || align="left"| || 1 || 2 || 3 || 6
|-----
| 9 || align="left"| || 1 || 1 || 0 || 2
|-----
| 10 || align="left"| Canada || 1 || 0 || 2 || 3
|-----
| 11 || align="left"| || 1 || 0 || 0 || 1
|-----
| 12 || align="left"| || 0 || 1 || 3 || 4
|-----
| 13 || align="left"| Nordkorea || 0 || 1 || 0 || 1
|-----
| 14 || align="left"| Tjekkoslovakiet || 0 || 0 || 1 || 1
|-----
! colspan="2"|Total || 34 || 38 || 31 || 103
|}

Ishockey 

Den olympiske ishockeyturnering havde deltagelse af 16 hold, der dels havde kvalificeret sig via VM i ishockey 1963, dels gennem særlige kvalifikationskampe i Fjernøsten og Tyskland. 

Turneringen gjaldt samtidig som det 31. verdensmesterskab, og for de europæiske hold gjaldt det endvidere som det 42. europamesterskab.

Kvalifikation 

Både Vest- og Østtyskland havde via deres placeringer ved A-VM 1963 kvalificeret sig til OL, men eftersom de to tysklande stillede med et fælles hold ved OL, måtte de to landshold i december 1963 spille om retten til at repræsentere Tyskland ved OL.

Japan og Australien spillede om Fjernøstens OL-plads i to kampe i Tokyo i november 1963.

Dermed kvalificerede Vesttyskland og Japan sig til den olympiske ishockeyturnering.

Uskilningsrunde 
I udskilningsrunden mødtes de 16 hold i otte udskilningskampe. De otte vindere spillede videre i finalerunden om 1.-8.pladsen, mens de otte tabere måtte tage til takke med spil i placeringsrunden om 9.-16.pladsen.

Placeringsrunde 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Placeringsrunde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| width="45px"|9.
| align="left"| Polen
| 7
| 6
| 0
| 1
| 40-13
| 12
|-
| 10.
| align="left"| Norge
| 7
| 5
| 0
| 2
| 40-19
| 10
|-
| 11.
| align="left"| Japan
| 7
| 4
| 1
| 2
| 35-31
| 9
|-
| 12.
| align="left"| Rumænien
| 7
| 3 
| 1
| 3
| 31-28
| 7
|-
| 13.
| align="left"| Østrig
| 7
| 3
| 1
| 3
| 24-28
| 7
|-
| 14.
| align="left"| Jugoslavien
| 7
| 3
| 1
| 3
| 29-37
| 7
|-
| 15.
| align="left"| Italien
| 7
| 2
| 0
| 5
| 24-42
| 4
|-
| 16.
| align="left"| Ungarn
| 7
| 0
| 0
| 7
| 14-39
| 0
|}

Finalerunde 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Finalerunde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 7
| 7
| 0
| 0
| 54-10
| 14
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sverige
| 7
| 5
| 0
| 2
| 47-16
| 10
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 7
| 5
| 0
| 2
| 38-19
| 10
|-
| 4.
| align="left"| Canada
| 7
| 5 
| 0
| 2
| 32-17
| 10
|-
| 5.
| align="left"| USA
| 7
| 2
| 0
| 5
| 29-33
| 4
|-
| 6.
| align="left"| Finland
| 7
| 2
| 0
| 5
| 10-31
| 4
|-
| 7.
| align="left"| Vesttyskland
| 7
| 2
| 0
| 5
| 13-49
| 4
|-
| 8.
| align="left"|  Schweiz
| 7
| 0
| 0
| 7
|   9-57
| 0
|}

Medaljevindere 

{| class="wikitable"
| width="145px" bgcolor="gold" align="center"|Guld
| width="145px" bgcolor="silver" align="center"|Sølv
| width="145px" bgcolor="#cc9966" align="center"|Bronze
|-
| align="center"| Sovjetunionen
| align="center"| Sverige
| align="center"| Tjekkoslovakiet
|- valign="top"
| Venjamin AlexandrovAlexander AlmetovVitali DavydovAnatoli FirsovEduard IvanovViktor JakusjevViktor KonovalenkoViktor KuskinKonstantin LoktevBoris MajorovJevgeni MajorovStanislav PetuchovAlexander RagulinBoris SaitsevVjatjeslav StarsjinovLeonid Volkov
| Anders AnderssonGert BlomeLennart HäggrothLennart JohanssonNils JohanssonSven Johansson-TumbaLars LundvallEilert MäätääHans MildNils Erik NilssonBert-Ola NordlanderRonald PetterssonUlf SternerRoland StoltzKjell SvenssonCarl-Göran ÖbergUno Öhrlund
| Vlastimil BubníkJosef ČernýJiří DolanaVladimír DzurillaJozef GolonkaFrantišek GregorJiří HolíkJaroslav JiříkJan KlapáčVladimír NadrchalRudolf PotschStanislav PrylLadislav ŠmídStanislav SventekFrantišek TikalMiroslav VlachJaroslav Walter
|}

Samlet rangering

Kilder 
 IOC – Innsbruck 1964 (officiel hjemmeside)
 Officiel rapport  (PDF, 22 MB)

 
Sport i 1964
Innsbruck